Martoeni (Armeens: Մարտունի; Azerbeidzjaans: Xocavənd) is een stad in Nagorno-Karabach, een gebied dat formeel behoort tot het grondgebied van Azerbeidzjan. De facto gedraagt Nagorno-Karabach, hoewel niet erkend door de internationale gemeenschap, zich als een onafhankelijke republiek (de Republiek Artsach), waarbij sprake is van Armeense invloed op het bestuur.

De stad is de hoofdplaats van het gewest Martoeni. Volgens de bestuurlijke indeling van Azerbeidzjan ligt de stad in het district Xocavənd. Martoeni telt 4900 inwoners.

Stad in Nagorno-Karabach